Mark Gordon (politicus), een Amerikaans gouverneur
 Mark Gordon (producent), een Amerikaans film- en televisieproducent